Der Name Galatasaray (von Galata, Stadtviertel im Istanbuler Stadtteil Beyoğlu, und saray, türkisch für „Palast“) bezeichnet:

 den Galatasaray Meydanı, einen Platz in Istanbul, siehe Galatasaray-Platz,
 den Istanbuler Fußballverein Galatasaray Istanbul, sowie dessen weitere Abteilungen
 Galatasaray Istanbul (Basketball),
 Galatasaray Istanbul (Frauenbasketball) und
 Galatasaray Istanbul (Wasserball),
 das Galatasaray lisesi, ein Gymnasium in Istanbul, siehe Galatasaray-Gymnasium,
 die Galatasaray Üniversitesi, eine Universität in Istanbul, siehe Galatasaray-Universität.